La Division Atlantique peut faire référence à :
 la division Atlantique de NBA ;
 la division Atlantique de LNH.

Voir aussi 
 .